Клементи () — многозначный  термин.

Фамилия 
 Клементи, Альдо (1925—2011) — итальянский композитор-авангардист.
 Клементи, Вильгельмина (1904—1929) — эстонская революционерка.
 Клементи, Кассандра (род. 1990) — австралийская актриса.
 Клементи, Мануэл Жозе Макариу ду Нашсименту (род. 1948) — португальский кардинал.
 Клементи, Муцио (1752—1832) — итальянский композитор, пианист и педагог.

Топоним 
 Клементи (Сингапур) - район Юго-Западного округа Сингапура.